Большая Ширша — название рек:

Россия 
 Большая Ширша (приток Большой Ширши) — река.
 Большая Ширша (приток Совы) — река.